A 2012. évi nyári olimpiai játékokon a cselgáncs női nehézsúlyú versenyszámát augusztus 3-án rendezték az ExCel Exhibition Centre-ben. A versenyszámot a kubai Idalys Ortíz nyerte meg. Ebben a súlycsoportban nem volt magyar versenyző.

Eredmények
H – leléptették

Döntő

Vigaszág

A csoport

B csoport

C csoport

D csoport

Végeredmény

Források 
 

N79